Галимзя́н Салихович Хусаи́нов (; 27 июня 1937, Новое Иглайкино, Октябрьский район, Татарская АССР — 5 февраля 2010, Москва) — советский футболист и хоккеист с мячом, левый нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1967). Состоял в КПСС.

Несколько лет был капитаном куйбышевских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

Выступал за сборную СССР, в составе которой забил гол в финале чемпионата Европы 1964 года.

Биография 
Галимзян Хусаинов родился в деревне Новое Иглайкино Октябрьского района Татарской АССР. Отец — Салих Хусаинов, сотрудник органов государственной безопасности. Мать — Зямьзямья Хусаинова, домохозяйка. Галимзян был старшим ребёнком в семье (были младшие братья: Завиль, Наиль и Халиль). Вскоре семья переехала в Куйбышев.

Хусаинов жил рядом со стадионом «Динамо». Начал карьеру в юношеском составе куйбышевской команды «Динамо» в 1953 году (первый тренер — Михаил Сенин). В том же году поступил в Куйбышевский гидротехнический техникум.

Зимой играл в русский хоккей. В 1955 году в составе юношеской сборной Куйбышева стал чемпионом СССР среди юношей по хоккею с мячом (вместе с Владимиром Бредневым). В 1958 году в составе сборной команды Куйбышева вышел в класс «А».

В 1956 году, выступая за юношескую команду по футболу «Динамо», он прекрасно отыграл в матче против дубля «Крыльев Советов», поэтому на будущий год, после окончания техникума, был включен в ее состав (вместе с Владимиром Бредневым).

«Крылья Советов» 
После трёх лет в «Динамо» Хусаинов перешёл в ведущую команду Куйбышева, «Крылья Советов». Там он выступал 4 года, был лидером и капитаном команды. Свой первый матч провёл  на Стадионе им. В. И. Ленина в Москве против ЦСК МО (0:5). 15 апреля 1958 года забил свой первый гол в ворота ленинградского «Зенита» (1:2). В 1960 году впервые был вызван в сборную СССР, но «Крылья Советов» по итогам сезона 1960 года покинули класс «А», и Хусаинов решил продолжить карьеру в Москве.

«Спартак» 
В 1960 году Хусаинова стали приглашать все ведущие клубы страны, однако он решил, что будет играть за московский «Спартак», куда его пригласил начальник команды Николай Петрович Старостин. Первоначально Хусаинов действовал в «Спартаке» чересчур индивидуально, чем вызывал недовольство партнёров, однако затем стал играть сугубо в командный футбол с короткими пасами. Стал лидером и в 1967 году капитаном команды, выиграв со «Спартаком» два чемпионата СССР и три Кубка СССР, а также две серебряных и две бронзовых медали первенства. При этом в финале Кубка страны 1963 года Хусаинов забил гол прямым ударом с углового.

Сборная СССР 
В составе сборной СССР Хусаинов дебютировал 17 августа 1960 года в матче с командой ГДР, в котором советские футболисты победили 1:0.

31 июля 1963 года Хусаинов забил три мяча в ворота олимпийской сборной Японии.

Свой первый гол в официальном матче в составе сборной Хусаинов забил в финале чемпионата Европы 1964, в которой СССР проиграла Испании.

 года играл в прощальном матче Игоря Нетто за сборную СССР против сборной Австрии.

Был в составе сборной на мждународных турнирах «Кубок Жоао Авеланжа» и «Кубок Пинто» с участием бразильских клубов.

Всего в составе национальной команды Хусаинов провёл более 100 матчей , в том числе в 33 официальных матчах и забил 4 гола.

После завершения игровой карьеры работал тренером. В этом качестве Хусаинов самостоятельной работы не имел, а быть помощником главного тренера не нравилось.

Скончался на 73-м году жизни в ночь на 5 февраля 2010 года после долгой и продолжительной болезни — атрофии головного мозга, которой болел более 15 лет.

Похоронен 9 февраля на Даниловском кладбище.

Клубная статистика

Выступления в сборной

Достижения

Командные 
 Чемпион СССР: 1962, 1969
 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965, 1971
 Победитель Всемирных спортивных игр молодёжи и студентов (в рамках фестиваля), Хельсинки 1962
 Серебряный призёр Кубка Европы 1964
 4-е место чемпионата мира 1966
 чемпион СССР по хоккею с мячом среди юношей (1955)

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР 8 раз: № 1 (1963), № 2 (1961, 1964, 1965), № 3 (1960, 1962, 1968, 1969)
 Член клуба Григория Федотова: 145 голов

Память 
В Нурлате парку «Спортивный» и стадиону присвоено имя Галимзяна Хусаинова, И установлен памятник футболисту.

Литература 
 Борис Духон — «Золотник Галимзяна Хусаинова»: Светлые головы, 2007. — 160 с.

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва (архив)
 Памяти Галимзяна Хусаинова. «Южная трибуна» (архив)

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Члены Клуба Григория Федотова
Футбольные тренеры СССР
Похороненные на Даниловском кладбище
Члены КПСС
Спортсмены нескольких видов спорта